De familienaam Van Parys kan verwijzen naar verschillende personen:

 Annelies Van Parys (1975), een Belgische componiste
 Germaine Van Parys (1893-1983), een Belgische fotografiepionier
 Georges van Parys (1902-1971), een Frans componist
 Tony Van Parys (1951), een Belgisch politicus

Zie ook

 Van Parijs (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam